Ville de Paris (franz. Stadt Paris) steht für:

 Ville de Paris (Gebietskörperschaft), französische Gebietskörperschaft

Schiffe:
 Ville de Paris (Schiff, 1764), Linienschiff der französischen Marine
 Ville de Paris (Schiff, 1851), Linienschiff der französischen Marine
 Ville de Paris (Schiff, 1865), Passagierdampfer der Compagnie Générale Transatlantique
 Ville de Paris (FRA-27), Segelboot 
 Ville de Paris (SNS 060), Rettungsboot
 HMS Ville de Paris, Linienschiff der Royal Navy, Stapellauf 1795

Sonstiges:
 Ville de Paris (Luftschiff, 1903), französisches Luftschiff
 Ville de Paris (Luftschiff, 1906), französisches Luftschiff
 Ville de Paris, Flugzeug (1927), siehe Sikorsky S-37

Siehe auch:
 Paris, Stadt in Frankreich